S56, S-56 ou S.56 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 Savoia-Marchetti S.56, un hydravion d’entraînement italien.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies.

Météorologie
 Esplorer S-56, un satellite scientifique du Programme Explorer.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres